"Kongeriget Polen" (, ) var navnet på Polen under en række monarkiske regeringer, fra ca. 1000/1025 til 1795:

 Kongeriget Polen (1025–1385) — under det tidlige Piast-dynasti
 Kongeriget Polen (1385–1569) — under Jagiellon-dynastiet
  Kongeriget Polen eller "Kongeriget Polens krone" (1569−1791, 1795) — en del af den Polsk-litauiske realunion

Andre betydninger
Navnet "Kongeriget Polen" blev senere brugt om flere eksternt-kontrollerede regeringer, der blev styret af fremmede monarkier:
 Kongeriget Polens Generalforbund (1812–1813) — etableret af kejser Napoleon 1. af Frankrig ved starten af den hans feltkampagne i det Russiske kejserrige.
 Kongeriget Polen, eller Kongrespolen — en autonom polsk stat i personalunion med Det russiske kejserrige, 1815−1867 eller indtil 1915.
 Kongeriget Polen (1917–1918) — en marionetstat sat op under 1. verdenskrig af de tyske og Østrig-ungarske kejserriger.